La Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María podría referirse a:

 Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María de Biloxi, Misisipi.
 Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María (Grand Island), Nebraska.
 Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María de Juneau, Alaska.
 Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María (Rostov del Don), Rusia.